Pierce County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Pierce County (Georgia)
 Pierce County (Nebraska)
 Pierce County (North Dakota)
 Pierce County (Washington)
 Pierce County (Wisconsin)